La stagione 2011 dello Scandinavian Touring Car Championship è stata la seconda edizione del campionato. È iniziata il 23 aprile a Jyllands-Ringen ed è terminata il 24 settembre a Mantorp Park.

Piloti e scuderie

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2011